Edzard Tjarda van Starkenborgh Stachouwer (1797-1872), Nederlands jurist en bestuurder, grootvader van onderstaande.
 Edzard Tjarda van Starkenborgh Stachouwer (1859-1936), Nederlands notaris en burgemeester, kleinzoon van bovenstaande.